Национальный чемпионат I 1930/1931 () — 28-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1930/1931
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1930 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1931 году